Heli-Sport CH-7 — лёгкий двухместный вертолёт.

Производится итальянской компанией Helisport с 1996 года, изготовлено уже более 200 вертолётов. Фирма «Heli-Sport S.r.l.», осуществяляющая производство, предлагает КиТ CH-7 «Kompress Charle», рассчитанный на сборку в объёме 400 чел./часов. Своим появлением вертолёты серии СН обязаны известному аргентинскому конструктору вертолётов Аугусто Сикаре. Сиденья пилота и пассажира расположены тандемно, как на мотоцикле. Каркас сварен из стальных труб, хвостовая часть и полозья алюминиевые. В качестве топлива используется бензин марки Аи-95 (98).

ТТХ 
 Силовая установка: 1 × Rotax 582 мощностью 47,8 кВт или Rotax 912,
 диаметр несущего винта: 5,79 м
 длина: 7,01 м
 высота: 2,05 м
 взлётный вес: 357 кг
 вес пустого: 203 кг
 максимальная скорость: 192 км/ч
 крейсерская скорость: 160 км/ч
 Запас топлива 40 литров
 Продолжительность полета 3 часа 45 мин.

Сравнение с аналогами

Примечания

Ссылки 
  
 Официальный дилер в России 

Гражданские вертолёты
Вертолёты Италии
Вертолёты Heli-Sport
Cicaré